Стычка (сражение) у Гродно, 15 (27) — 16 (28) июня 1812 года, бой между арьергардом правого крыла Великой армии (бригадой ген. Алликса де Во) и авангардом 2-й Западной армии (корпусом атамана Платова), один из первых боев произошедших на начальном этапе Отечественной войны 1812 года.

Предыстория 
 8 (20) июня 1812 года, полки казачьего корпуса атамана Платова (14 полков) прибыли в окрестности Гродно для охраны границ. Спустя четыре дня в 130 километрах севернее Гродно у города Ковно (Каунаса), император Наполеон Бонапарт с 220 тысячами солдат начал переправу через реку Неман для наступления на Ковно.
 12 (24) июня 1812 года, от города Ломжа (Польша) король Жером Бонапарт выдвигает правое крыло «Великой армии» в 79 тысяч солдат через Августов на Гродно.
 14 (26) июня 1812 года, вечером казачьему корпусу Матвея Платова, являющегося авангардом 2-й Западной армии, было дано указание Александра I действовать во фланг и тыл неприятеля. Полки его казачьего корпуса из приграничных с Гродно населённых пунктов, отводятся от границ для сосредоточения у Свенцян через Лиду. Атаман Платов начинает эвакуацию части гарнизона, императорских чиновников с их семьями и городских припасов (более 1000 обозов) в направлении на Минск через Новогрудок. На подступах к городу Платов размещает казачьи полки.

Ход боя 
 15 (27) июня 1812 года, в четырёх километрах на запад от Гродно на реке Лососянка, несколько казачьих полков атамана Платова вступили в бой с тремя полками дивизии ген. Домбровского, двигавшимися на Гродно. У реки казаки завязали перестрелку, чем задержали наступление противника.
 16 (28) июня 1812 года, казачьи позиции были отведены к мосту у Гродно, в Занеманском предместье. Утром с подошедшим подкреплением ген. Каминского, под общим командованием ген. артиллерии Алликса дэ Во, французы атаковали предместье в направлении моста через Неман.
 Первыми в атаку предместья пошли уланы, затеяв бой с казачьей сотней. После быстрой кавалерийской атаки улан вперёд к мосту пошла пехота. Удерживать мост казачьим полкам помогал городской гарнизон. За Неманом атаман Платов занял оборону на высотах правого берега Немана и оттуда вёл обстрел наступающих частей из 12 орудий роты донской артиллерии. Ожесточённая перестрелка с неприятелем продолжалась до вечера. Атаман Платов не видя возможности задержать усиливающийся натиск полков противника только силами казаков, не располагая регулярной пехотой, сжёг мост через Неман.

 16 (28) июня 1812 года, вечером казачий корпус атамана Платова выступил из Гродно в направлении к Лиде через Щучин.

Примечания

Литература 

 Иностранцев М. Отечественная война 1812 года Операции. 2-й Западной армии (Чертежи). СПБ 1912 г.
 Швед В., Донских С. Заходні рэгіён Беларусі ў часы напалеонаўскіх войнаў 1805—1815 гады. Гродна 2006 г.
 Быкадоров И. Казаки в Отечественной войне 1812 года. М 2008 г.

Ссылки 
 Перестрелка при дер. Лососне на р. Лососне 27.06.1812 (www.memorandum.ru)
 Ариергардный бой при гор. Гродно 28.06.1812 (www.memorandum.ru)

Сражения Отечественной войны 1812 года
Сражения по алфавиту
Сражения в Белоруссии
Июнь 1812 года